Olaszország
Sant’Agostino, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ferrara megyében
Sant’Agostino alla Zecca, templom Nápolyban